«I Need Your Love» () — сингл шотландского продюсера и диджея, Кельвина Харриса с его третьего студийного альбома «18 Months». Он включает вокал британской певицы Элли Голдинг. Был выпущен 2 апреля 2013 года в качестве седьмого сингла альбома. Сингл также входит в качестве бонус-трека во второй студийный альбом Голдинг «Halcyon».

Сингл получил положительные оценки критиков. Он достиг четвертого места в UK Singles Chart. Он также вошел в первую пятерку в Австралии, Австрии, Финляндии и Швеции, в первую десятку в Бельгии, Ирландии и Швейцарии и в первую двадцатку в США. На церемонии Brit Awards 2014 года песня была номинирована на премию «British Single of the Year», а видеоклип был номинирован на премию «British Video of the Year».

Композиция 
Песня написана в тональности до минор и следует за аккордовой прогрессией Cm—A♭—E♭—B♭. Имеет темп 125 ударов в минуту.

Оценки критиков 
Сингл получил в основном положительные отзывы от музыкальных критиков. Роберт Копси из Digital Spy оценил песню на четыре звезды из пяти, заявив, что мягкий вокал Голдинг выделяет трек среди остальных. Сэм Лански из Idolator написал, что характерно хрупкий вокал Голдинг звучит еще более навязчиво в контексте футуристической электро-инструментовки Харриса. Billboard прокомментировал, что хрупкий голос Голдинг несет в себе так много тепла, что никакое количество синтетического беспорядка не может приглушить строчку: Скажи мне, ты чувствуешь то же самое?/снова держи меня в своих объятиях, но почувствовал, что музыка Харриса здесь слишком напряженная.

Видеоклип 
Режиссером клипа стал Эмиль Нава. Премьера состоялась 14 апреля 2013 года. Он сокращает трек, опуская некоторые вступительные ноты, начиная сразу с пения Голдинг.

Видеоклип изображает Кельвина Харриса и Элли Голдинг как романтическую пару во время поездки в Майами.

Клип был номинирован на премию MTV Video Music Awards 2013 года за лучшую совместную работу и лучшую песню лета.

Трек-лист

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2012 года
Синглы 2013 года
Песни Кельвина Харриса
Песни Элли Голдинг
Песни, написанные Кельвином Харрисом
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы Columbia Records